La competició individual masculina va ser una de les proves del programa de tennis als Jocs Olímpics de Saint Louis de 1904. La competició es disputà entre el 29 d'agost al 5 de setembre de 1904, amb la participació de 27 tennistes de dues nacions, de fet, tots estatunidencs excepte un alemany.

Classificació

Quadre

Fase final

Secció superior

Secció inferior

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí  a ITF 
 Quadre individual masculí  a Sports-Reference 

Esports als Jocs Olímpics d'Estiu de 1904
Tennis als Jocs Olímpics
Competicions tennístiques estatunidenques